Los Encinos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Encinos, Zacatecas, Concepción del Oro, 
 Los Encinos, Puebla, Huejotzingo, 
 Los Encinos, Chiapas, Tuxtla Chico, 
 Los Encinos, Guanajuato, 
 Los Encinos, Nayarit, Del Nayar, 
 Los Encinos, Guerrero, General Canuto A. Neri, 
 Los Encinos, Cosoleacaque, 
 Los Encinos, Ixhuatlán del Sureste, 

Robotskapade Mexikoförgreningar